Гай Бруттий Презент ():
 Гай Бруттий Презент — консул 139 года
 Гай Бруттий Презент — консул 153 года, сын предыдущего
 Гай Бруттий Презент — консул 217 года, внук предыдущего
 Гай Бруттий Презент — консул 246 года, предположительно, сын предыдущего